

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Nicolas Marlié, (1665-1753), maître écrivain français ;
 Renée-Élisabeth Marlié, (1714-1773), graveuse française.

Homonymie de patronyme